Diodore (en grec ancien , « cadeau de Zeus ») est un nom propre d'origine grecque qui peut désigner :

Antiquité 
 Diodore Cronos, philosophe grec de l'école mégarique ().
 Diodore d'Aspendos, philosophe grec de l'école pythagoricienne ().
 Diodore de Sinope, poète comique de la Comédie moyenne ().
 Diodore le Périégète ou Diodore l'Athénien, écrivain ().
 Diodore de Tyr, philosophe péripatéticien disciple de Critolaos ().
 Diodore de Sicile, historien grec, auteur de la Bibliothèque historique ().
 Diodore de Rome, évêque et martyr à Rome († vers 257 ou 283) avec plusieurs autres dont Marien son diacre ; fêtés le  décembre en Occident et le 17 janvier en Orient ;
 Diodore de Tarse, théologien grec et évêque de Tarse () ;

Autres 
 Diodore  de Jérusalem, patriarche orthodoxe de Jérusalem de 1981 à 2000.

Références